Pigford ist der Familienname folgender Personen:

 Eva Pigford (* 1984), US-amerikanisches Model
 Thomas H. Pigford (1922–2010), US-amerikanischer Kernchemieingenieur und Hochschullehrer

Siehe auch:

 Pickford